Соревнования по пляжному волейболу среди женщин на летних Олимпийских играх 2016 года проходили с 6 по 17 августа на территории Копакабаны с участием 48 спортсменок из 17 стран. Золотые медали впервые в истории женских олимпийских турниров по пляжному волейболу завоевали представительницы Европы — Лаура Людвиг и Кира Валькенхорст из Германии. В финале ими были обыграны действующие чемпионки мира бразильянки Агата Беднарчук и Барбара Сейшас. Чемпионка трёх предыдущих Олимпиад Керри Уолш Дженнингс и её партнёрша на Играх в Рио-де-Жанейро Эйприл Росс заняли третье место.

Призёры

Расписание

Соревнование

Групповой этап 
По итогам группового этапа напрямую в 1/8 финала вышли 12 сборных, занявших в своих группах 1-е и 2-е места, а также две сборные, которые заняли 3-е места с наилучшими показателями. Ещё четыре сборные, которые также стали третьими в группах, провели стыковые матчи, два победителя которых вышли в 1/8 финала.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Сравнение команд, занявших третье место

Таблица

Стыковые матчи

Плей-офф

1/8 финала

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 Пляжный волейбол  на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Олимпийский турнир  на сайте Международной федерации волейбола (FIVB)